Cauria (Gfrill) – ex comune italiano, frazione di Salorno sulla Strada del Vino
 Cauria – altopiano nel comune di Sartena in Corsica, sede di un sito archeologico